Пальмиери — фамилия. Известные носители:
 Пальмиери, Винченцо Марио (1899—1994) — итальянский профессор судебной медицины.
 Пальмьери, Луиджи (1807—1896) — итальянский физик, сейсмолог и метеоролог.
 Пальмиери, Маттео (1406—1475) — итальянский гуманист, родился в семье флорентийских аптекарей.
 Пальмиери, Стефано (род. 1964) — капитан-регент Сан-Марино с 1 октября 2009.